Jetta bezeichnet:

 Jetta (Heidelberg), eine Heidelberger Sagengestalt
 (544) Jetta, ein nach der Sagengestalt benannter Asteroid
 Jetta (Automarke), eine Automarke des Volkswagenkonzerns
 VW Jetta, ein Fahrzeugmodell

Siehe auch:

 Jet, Jett, Jette – ähnliche Aussprache oder Schreibung